22001–22500. • 22501–23000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája